posada – rodzaj osady służebnej w dawnej Rusi

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 23, w tym 10 podstawowych
 Posada – dzielnica miasta Sanok
 Posada – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. zgorzeleckim, w gminie Bogatynia
 Posada – część wsi Wygnanka w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Posada – część wsi Wronowice w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Łask
 Posada – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Brójce
 Posada – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Posada – część wsi Łęki Małe w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Lututów
 Posada – osada leśna w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław
 Posada – część wsi Sokołowo Włościańskie w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Posada – przysiółek wsi Słupica w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlnia-Letnisko
 Posada – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk
 Posada – część wsi Popiołki w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Zbójna
 Posada – część wsi Las Winiarski w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Posada – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Posada – część wsi Mościska Małe w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Posada – osada leśna w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Radoszyce
 Posada – przysiółek wsi Kolonia Inwalidzka w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Kunów
 Posada – część wsi Rybno w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz
 Posada – część wsi Zalesie w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz
 Posada – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kazimierz Biskupi
 Posada – część wsi Główiew w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Stare Miasto
 Posada – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek
 Posada – część wsi Borówiec w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite
 Posada – osada w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca

Miejscowość poza granicami Polski 
 Posada – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie werenowskim
 Posada – miejscowość na Sardynii

Inne 
 Posada – włoski film dramatyczno-satyryczny z 1961 rok

Zobacz też 
 Posada Sanocka – dawna nazwa obecnej dzielnicy Sanoka – Zatorze
 Posada Górna – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów
 Posada Jaśliska – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Dukla
 Posada Jaćmierska Górna – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn
 Posada Rybotycka – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Fredropol
 Posada Zarszyńska – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn
 Miasta w Rosji:
 Siergijew Posad
 Pawłowski Posad